Psydrinae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Amblytelini Blackburn, 1892
 Tribo Mecyclothoracini Jeannel, 1940
 Tribo Meonini Sloane, 1898
 Tribo Moriomorphini Sloane, 1890
 Tribo Psydrini LeConte, 1853
 Tribo Tropopterini Sloane, 1898

Subfamílias de carabídeos